Bezouška může být:

 Bohumil Bezouška (1921–1995) – český herec, humorista a moderátor
 Karel Bezouška (* 1960) – český biochemik
 Martin Bezouška (* 1955) – český scenárista a dramaturg, od roku 2009 člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
 Michal Bezouška (* 1987) – český hokejista
 Miroslav Bezouška (1933–1969) – český hokejista
 Petr Bezouška (* 1978) – český právník

Bezoušková může být:
 Martina Bezoušková (* 1961) – česká herečka a pedagožka DAMU, občanským jménem Martina Ema Gasparovič

Česká příjmení